Le mot porcelaine, du latin  (« truie, cochonne »), désigne originellement les coquillages de la famille des Cypraeidae, dont l'ouverture en fente dentelée a pu évoquer aux marins la vulve d'une truie. Les autres acceptions en découlent en raison de similitudes de consistance ou d'aspect, d'abord avec ces coquillages à la coquille lisse et lustrée pour ce qui est des céramiques dures et lisses, puis avec ces céramiques elles-mêmes.

Sciences et techniques

Biologie 
 Les porcelaines (Cypraeidae) sont une famille de mollusques gastéropodes.
 La Porcelaine (Pheosia tremula) est une espèce de papillons, de la famille des Notodontidae.
 Le Porcelaine est une race de chiens de chasse.
 Les crabes porcelaine (Porcellana) sont un genre de crabes, de la famille des Porcellanidae.
 Le Dindon porcelaine est une race de dindons originaire du Limousin (France), homologuée en 2007.
 Les fleurs de porcelaine (Hoya) sont un genre de plantes à fleurs, de la famille des Asclepiadaceae (ou des Apocynaceae selon la classification phylogénétique).
 La Rose de porcelaine (Etlingera elatior) est une espèce de plantes à fleurs, de la famille des Zingiberaceae, originaire de Malaisie.

Science des matériaux 
 La porcelaine est une céramique fine et translucide, produite à partir du kaolin.
 La porcelaine froide est une pâte non toxique destinée au modelage, très malléable, que l'on peut fabriquer soi-même avec de la farine de maïs.

Sciences humaines et sociales 
 La carte porcelaine est une sorte de carte de visite employée au , imprimée à partir d'une lithographie et recouverte de céruse.
 Les  correspondent à  de mariage.

Culture et société

Arts plastiques 
 Fille avec porcelaine est un tableau d'Alexandre Golovine, réalisé en 1916.

Cinéma 
 L'Assiette de porcelaine est un court métrage d'animation américain, sorti en .
 Les Noces de porcelaine est un film franco-allemand réalisé par Roger Coggio, sorti en 1975.

Monuments et musées 
 La Maison de porcelaine est un musée de Tianjin (Chine), qui rassemble plus de  de morceaux de porcelaine.
 Le Musée historique et des porcelaines est un musée de Nyon (canton de Vaud, Suisse).
 La Pagode de porcelaine, ou Tour de porcelaine, est une pagode  bouddhiste construite à Nankin (province du Jiangsu, Chine).
 Le Parc de porcelaine est un parc à thème dans la ville d'Arita (préfecture de Saga, Japon).
 La Salle des porcelaines est une pièce située au rez-de-chaussée de la Maison-Blanche, la résidence officielle du président des États-Unis. 
 Le Trianon de porcelaine (1670-1687) est le premier édifice construit sur l'emplacement du village de Trianon (département des Yvelines, France).

Musique 
 Porcelaine est un album du groupe de rock français Luke, sorti en 2019.
 Poupée de porcelaine est un album studio de Sheila, sorti en 1972.
 Poupée de porcelaine est une chanson de cet album.

Anthroponyme 
 Porcelain Black, de son vrai nom Alaina Marie Beaton (1985-), est une auteure-compositrice-interprète pop américaine.

Galerie de photos

Notes et références